DML steht für:
 Data Manipulation Language in Datenbanksprachen
 Definitive Media Library, siehe ITIL
 Deutsche Muslim-Liga
 Durchmesserlinie

dml steht für:
 Dameli (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

DML